Arayat bezeichnet auf den Philippinen

 Arayat (Pampanga), eine Stadtgemeinde in der Provinz Pampanga
 Arayat (Vulkan), ein Vulkan auf dem Gebiet der gleichnamigen Stadtgemeinde

Arayat bezeichnet des Weiteren folgende Schiffe:
 Arayat (Schiff, 1888), Kanonenboot im Spanisch-Amerikanischen Krieg
 Arayat, philippinisches Zollschiff, siehe Patrouillenboot Nr. 105
 USS Arayat (IX-134), Tankschiff der US Navy